Saralanj – Comune armeno della provincia di Aragatsotn
 Saralanj – Comune armeno della provincia di Kotayk
 Saralanj – Comune armeno della provincia di Lori
 Saralanj – Comune armeno della provincia di Shirak